Le Djurdjura est d'abord un massif montagneux de Kabylie en Algérie.

Autres 
 DjurDjura, groupe de musique français.